Рюрик — мужское имя.

Персоналии 
 Рюрик (ум. 879) — летописный варяг, основатель государственности Руси.

Корабли 
 «Рюрик» — бриг Российского императорского флота Российской империи, участник второй кругосветной экспедиции О. Е. Коцебу.
 «Рюрик» — паровой фрегат российского Императорского флота.
 «Рюрик» — двухмачтовый военный пароход 1870 - 1890 годов.
 «Рюрик» — крейсер I-го ранга российского Императорского флота, участник Русско-японской войны.
 «Рюрик» — броненосный крейсер российского Императорского флота.

Прочее 
 «Рюрик. Потерянная быль» — псевдонаучный фильм в двух частях, посвящённый борьбе норманизма и антинорманизма в российской историографии.

См. также 
 Рерик (значения)